Czerwiński – polskie nazwisko. 

Osoby o nazwisku Czerwiński/Czerwińska:
 Adam Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Adolf Czerwiński (ur. 1852, zm. 1937) – polski prawnik, karnista, radca dworu, sędzia, działacz społeczny
 Andrzej Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Anna Czerwińska (ur. 1949) – polska himalaistka, zdobywczyni ośmiu ośmiotysięczników i Korony Ziemi
 Eugeniusz Czerwiński (ur. 1887, zm. 1930) – polski architekt, profesor Politechniki Lwowskiej
 Jan Czerwiński (ur. 1928, zm. 2004) – polski operator dźwięku 
 Jan Marian Czerwiński (ur. 1878, zm. 1962) – senator II RP
 Janusz Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Jerzy Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Józef Czerwiński (ur. 1907, zm. 1978) – grafik, twórca rysunków i ilustracji książkowych
 Józef Napoleon Czerwiński – warszawski architekt współpracujący z Wacławem Heppenem, twórca wielu śródmiejskich kamienic
 Krystian Czerwiński (Christian Medardus Manteuffel) – polski poeta
 Leon Czerwiński herbu Lubicz – szambelan Jego Królewskiej Mości, komisarz cywilno-wojskowy województwa witebskiego, regent ekspedycji Wydziału Porządku Rady Najwyższej Narodowej 
 
 Paweł Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Piotr Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Sławomir Czerwiński (ur. 1885, zm. 1931) – minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
 Teresa Czerwińska (ur. 1974) – ekonomistka
 Wacław Czerwiński (ur. 1900, zm. 1988) – konstruktor lotniczy, pilot, prekursor polskiego szybownictwa
 Wilhelm Czerwiński (ur. 1837, zm. 1893) – kompozytor
 Wojciech Czerwiński (ur. 1901, zm. 1956) – pedagog polski, żołnierz AK, brat Andrzeja Czerwińskiego
 Zbigniew Czerwiński (ujednoznacznienie)
 Zofia Czerwińska (1933–2019) – polska aktorka

Zobacz też 
 Czerwieński